Berlancourt se poate referi la:
Berlancourt, localitate în departamentul Aisne, Franța
Berlancourt, localitate în departamentul Oise, Franța